|-
| 213501 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213502 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213503 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213504 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213505 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213506 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213507 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213508 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213509 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213510 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213511 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213512 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213513 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213514 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213515 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213516 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213517 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213518 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213519 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213520 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213521 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213522 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213523 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213524 - || || 15 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213525 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213526 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213527 - || || 29 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213528 - || || 21 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213529 - || || 21 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213530 - || || 4 de maig de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 213531 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213532 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213533 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213534 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213535 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213536 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213537 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213538 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213539 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213540 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213541 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213542 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213543 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213544 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213545 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213546 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213547 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213548 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213549 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213550 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213551 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213552 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213553 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213554 - || || 27 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213555 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213556 - || || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213557 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213558 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213559 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213560 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213561 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213562 - || || 9 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213563 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213564 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213565 - || || 7 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213566 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213567 - || || 7 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213568 - || || 14 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213569 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213570 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213571 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 213572 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213573 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213574 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213575 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213576 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213577 - || || 10 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213578 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213579 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213580 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213581 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213582 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213583 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213584 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213585 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213586 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213587 - || || 2 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213588 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213589 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213590 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213591 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213592 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213593 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 213594 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213595 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213596 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213597 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213598 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213599 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213600 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|}

 
3